Arbën Arbëri – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese
 Polizoi Arbëri – ex calciatore albanese